Entre 23 e 27 de agosto de 1974 foi realizada a 10ª edição da Taça Brasil, tendo a cidade de Franca como sede e os jogos realizados no Ginásio Poliesportivo Pedro Morilla Fuentes, o Pedrocão. O campeão foi o Emmanuel Franca.

"Troca dos calçados" 
Além da tradição no basquete, a cidade de Franca é conhecida como a "capital do calçado masculino" e o time do Emmanuel Franca, que anteriormente se chamava Clube dos Bagres, tinha esse nome por causa da parceria com uma das fábricas de calçados da cidade, a "Calçados Emmanuel", que financiava o time de basquete. Porém, em 1974, pouco antes de começar a Taça Brasil que seria realizada na cidade de Franca, a fábrica veio a falir e por pouco o time de basquete não foi desfeito as vésperas do torneio. A salvação veio através de outra fábrica da cidade, a "Calçados Amazonas", que acolheu o time e por conta disso a equipe de basquete passou a se chamar Amazonas Franca após o torneio.

Participantes

Tabela

Fase única 
O Arapongas, clube do interior do Paraná e atual campeão paranaense de basquete, desistiu de participar às vésperas do torneio, alegando falta de recursos, perdendo todos os jogos por W.O.

 Classificação final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil
 FIBA Liga das Américas

Ligações externas 
Site Oficial da LNB
Fantasy Basketeria (Game do NBB)

1974
Esporte no Brasil em 1974
1974 no basquetebol